Caddo Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Caddo Township (Clark County, Arkansas)
 Caddo Township (Montgomery County, Arkansas)
 Caddo Township (Bryan County, Oklahoma)
 Caddo Township (Caddo County, Oklahoma)